Penne kan syfta på:

 Penne – en slags cylinderformad pasta

Geografi

Frankrike 

 Penne, Tarn, departementet Tarn i regionen Occitanien,

Italien 

 Penne, Abruzzo, kommun, Abruzzo, Provincia di Pescara, 
 Penne, Marche, ort, Provincia di Ascoli Piceno, 

Robotskapade Italienförgreningar